Долгий путь к свободе ():
 «Долгая дорога к свободе» — автобиографическая книга Нельсона Манделы, президента ЮАР.
 «Долгий путь к свободе» — британско-южноафриканский фильм, основанный на одноимённой автобиографической книге Нельсона Манделы.
 «Долгий путь к свободе» — памятник Нельсону Манделе, работы художника Марко Цианфанелли.